Dit is een lijst van Grands Prix in het wereldkampioenschap wegrace.

Huidige en voormalige races 
Zie Wereldkampioenschap wegrace  voor het schema van dit jaar.

Gesorteerd op grand prix 
De grands prix van dit jaar zijn vetgedrukt weergegeven.

Gesorteerd op land 
De grands prix van dit jaar zijn vetgedrukt weergegeven.

Gesorteerd op circuit 
De grands prix van dit jaar zijn vetgedrukt weergegeven.

Grands Prix per seizoen

1949–1959

1960–1969

1970–1979

1980–1989

1990–1999

2000–2009

2010–2019

2020–2029

Noten